Runnin’ Wild steht für:

 Runnin’ Wild (Album), Musikalbum von Airbourne (2007)
 Runnin’ Wild (Lied), Lied von Arthur Harrington Gibbs, Joe Grey und Leo Wood (1922)
 Runnin’ Wild (Musical), Musical von James P. Johnson (1923)

Siehe auch:

 Running Wild